Le Grand Prix moto d'Espagne 2018 est la  du championnat du monde de vitesse moto 2018.

Cette  du Grand Prix moto d'Espagne s'est déroulé du 4 au  sur le circuit permanent de Jerez.

Classement des MotoGP

Classement Moto2

Classement Moto3

Classement provisoire au championnat

MotoGP

Moto2

Moto3

Références 

2018
Sport en Espagne en 2018
Sport en mai 2018
Esp